Ла-Сельв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 27 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 211,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Сельв на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сельв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена